Monument à John Cockerill (Bruxelles)
 Monument à John Cockerill (Seraing)